Эсбьерг:

 Эсбьерг — город в Дании, административный центр коммуны Эсбьерг.
 Эсбьерг — аэропорт города Эсбьерг.
 Эсбьерг — датская коммуна в составе области Южная Дания.
 «Эсбьерг» — датский футбольный клуб.
 «Эсбьерг» — датский хоккейный клуб.
 «Эсбьерг Энерджи» — датский хоккейный клуб.